Jorge César de Assis é um promotor de justiça do Ministério Público Militar, um dos ramos do Ministério Público da União do Brasil. 

É escritor e professor de Direito Penal Militar. Foi oficial da Polícia Militar do Paraná. Formado pela Academia Policial Militar do Guatupê. Em 1977 deixou as fileiras da corporação depois de vinte anos de serviço ativo, como oficial da reserva não remunerada. Ingressou no Ministério Público Estadual do Paraná em 1995, atuando na instituição por quatro anos, quando foi admitido em concurso público federal. Atualmente está lotado na Procuradoria Militar de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Autor de livros e artigos, tem contribuído para disseminar o conhecimento sobre a área do Direito Militar no Brasil. Seu livro Lições de Direito para a Atividade das Polícias Militares, da Juruá Editora, é considerado um importante manual nas bancas do ensino militar e da segurança pública no Brasil.

Ligações externas
Jus Militaris Site Oficial de Jorge César de Assis (visitado em 29Dez08)
Relação de Autores de Artigos do Clube Jurídico (visitado em 29Dez08)
Composição da Procuradoria Militar de Santa Maria/RS (visitado em 29ez08)

Promotores de justiça do Brasil
Justiça Militar no Brasil